Almenno puede referirse a:

 Casa de Altavilla, dinastía normanda que reinó en Sicilia.
 Altavilla Irpina,  municipio de la provincia de Avellino, en la región de Campania.
 Altavilla Milicia, localidad italiana de la provincia de Palermo, región de Sicilia.
 Altavilla Monferrato, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte.
 Altavilla Silentina, pueblo de la provincia de Salerno (Italia), en la región Campania.
 Altavilla Vicentina, municipio italiano de la provincia de Vicenza (región de Véneto).